Les élections municipales en Ille-et-Vilaine se sont déroulées les 23 et . Le département d'Ille-et-Vilaine comptait alors 353 communes.

Maires sortants et maires élus 
À l'inverse du scrutin de 2008, où la gauche avait remporté une assez large victoire, la droite et le centre reprennent la plupart des villes perdues lors de l'élection précédente, comme Bruz, Cesson-Sévigné ou Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Pire, la gauche est défaite à Châteaubourg, Guignen, La Chapelle-des-Fougeretz (qui était dirigée par des maires socialistes depuis 1921), Mordelles, Romillé et Saint-Aubin-d'Aubigné. Seule consolation, Claude Jaouen (PS) remporte la mairie de Melesse, au nord de Rennes. Autre fait notable, Claude Renoult bat largement René Couanau, maire de Saint-Malo depuis 1989 : au second tour, ce dernier arrive même en troisième position derrière le candidat d'union de la gauche. Enfin, à l'exception de Montfort-sur-Meu, où Delphine David conserve son siège avec seulement 25 voix d'avance sur la candidate socialiste Claudia Rouaux, les listes UMP ou UDI sont largement élues ou réélues à Bédée, Combourg, La Guerche, Pacé, Plélan-le-Grand, Saint-Méen-le-Grand et Retiers.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Acigné  
 Maire sortant : Guy Jouhier (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Argentré-du-Plessis  
 Maire sortant : Pierre Fadier (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bain-de-Bretagne  
 Maire sortant : Yves Thébault (MoDem)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bains-sur-Oust  
 Maire sortant : Marc Derval (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bédée  
 Maire sortant : Annie Davy (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Betton  
 Maire sortant : Michel Gautier (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourg-des-Comptes  
 Maire sortant : Pierre Dano (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bourgbarré  
 Maire sortant : Didier Nouyou (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bréal-sous-Montfort  
 Maire sortant : Joseph Durand (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Breteil  
 Maire sortant : Joseph Le Lez (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bruz  
 Maire sortant : Philippe Caffin (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cancale  
 Maire sortant : Pierre-Yves Mahieu (PCD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cesson-Sévigné  
 Maire sortant : Michel Bihan (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chantepie  
 Maire sortant : Grégoire Le Blond (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chartres-de-Bretagne  
 Maire sortant : Philippe Bonnin (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châteaubourg  
 Maire sortante : Virginie Klès (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châteaugiron  
 Maire sortante : Françoise Gatel (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chavagne  
 Maire sortant : André Crocq (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Combourg  
 Maire sortant : Joël Le Besco (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Corps-Nuds  
 Maire sortant : Alain Prigent (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dinard  
 Maire sortante : Sylvie Mallet (DVD)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Dol-de-Bretagne  
 Maire sortant : Denis Rapinel (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Fougères  
 Maire sortant : Louis Feuvrier (DVG)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Gévezé  
 Maire sortant : Jean-Claude Rouault (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Goven  
 Maire sortant : Philippe Gourronc (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Guichen  
 Maire sortant : Joël Sieller (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Guignen  
 Maire sortant : Jean-Pierre Letournel (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Guipry  
 Maire sortant : Bernard Boulais (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Iffendic  
 Maire sortant : Christophe Martins (PRG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Janzé  
 Maire sortant : Hubert Paris (DVG)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

L'Hermitage  
 Maire sortant : André Chouan (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Bouëxière  
 Maire sortant : Stéphane Piquet (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Chapelle-des-Fougeretz  
 Maire sortant : Gisèle Apétoh (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Guerche-de-Bretagne  
 Maire sortant : Pierre Després (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Mézière  
 Maire sortant : Gérard Bazin (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laillé  
 Maire sortant : Pascal Hervé (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Rheu  
 Maire sortant : Jean-Luc Chenut (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Liffré  
 Maire sortant : Loïg Chesnais-Girard (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Louvigné-du-Désert  
 Maire sortant : Jean-Pierre Oger (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Maure-de-Bretagne  
 Maire sortant : Michel Chiron (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Melesse  
 Maire sortant : Pierre Huckert (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Miniac-Morvan  
 Maire sortant : Roger Chapon (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montauban-de-Bretagne  
 Maire sortant : Serge Jalu (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montfort-sur-Meu  
 Maire sortante : Delphine David (UMP)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montgermont  
 Maire sortant : Alain Poulard (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mordelles  
 Maire sortant : Bernard Poirier (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyal-Châtillon-sur-Seiche  
 Maire sortant : Sylvie Epaud (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Noyal-sur-Vilaine  
 Maire sortant : Jacques Audrain (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Orgères  
 Maire sortant : Daniel Dein (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pacé  
 Maire sortant : Paul Kerdraon (UMP)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pipriac  
 Maire sortant : Marcel Bouvier (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Plélan-le-Grand  
 Maire sortant : Laurent Peyrègne (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pleumeleuc  
 Maire sortante : Patricia Cousin (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pleurtuit  
 Maire sortant : Alain Launay (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pont-Péan  
 Maire sortant : Jean-Luc Gaudin (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Redon  
 Maire sortant : Vincent Bourguet (UDI)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rennes  

 Maire sortant : Daniel Delaveau (PS)
 61 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 48 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Retiers  
 Maire sortant : Michelle Clouet (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Romillé  
 Maire sortant : Pierre Daucé (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Aubin-d'Aubigné  
 Maire sortant : Pierre Esnault (PS)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Aubin-du-Cormier  
 Maire sortant : Marie-Thérèse Auneau (PRG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Gilles  
 Maire sortant : Jean-Michel Busnel (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Grégoire  
 Maire sortant : Pierre Breteau (DVD)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Jacques-de-la-Lande  
 Maire sortant : Emmanuel Couet (PS)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Malo  
 Maire sortant : René Couanau (DVD)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 31 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Méen-le-Grand  
 Maire sortant : Michel Cottard (UMP)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Méloir-des-Ondes  
 Maire sortant : René Bernard (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Servon-sur-Vilaine  
 Maire sortant : Joseph Jan (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Thorigné-Fouillard  
 Maire sortant : Jean-Jacques Bernard (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Tinténiac  
 Maire sortant : Louis Rochefort (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vern-sur-Seiche  
 Maire sortant : Didier Moyon (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vezin-le-Coquet  
 Maire sortant : Jean Roudaut (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vitré  
 Maire sortant : Pierre Méhaignerie (UDI)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2011 : )
 16 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Élection municipale française
 Élections municipales en Ille-et-Vilaine
 Élections municipales françaises de 2014
 Liste des communes d'Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine
2014